Aujac puede referirse a: 

 Aujac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Aujac, comuna francesa situada en Gard.